Рейна́ль () — французская фамилия. Известные носители:

 Рейналь, Гийом Тома (1713—1796) — французский историк и социолог;
 Рейналь, Давид (1840—1903) — французский политический деятель;
 Рейналь, Луи-Гектор (Louis-Hector de Raynal; 1805—1892) — французский историк.